Alois Maria Adolf, auch Aloys Gonzaga Maria Adolf, (* 17. Juni 1869 auf Schloss Hollenegg bei Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich; † 16. März 1955 in Vaduz, Liechtenstein) war ein Prinz von und zu Liechtenstein.

Biografie 
Alois wurde als drittes Kind von Alfred von und zu Liechtenstein und Henriette von Liechtenstein auf Schloss Hollenegg geboren.

Er war aktiver Rittmeister im 12. Ulanen-Regiment, zuletzt als Oberstleutnant. Alois heiratete Erzherzogin Elisabeth Amalie von Österreich, eine Tochter des Erzherzogs Karl Ludwig von Österreich und Marie Therese von Braganza, am 20. April 1903 in Wien. Kaiser Franz Joseph I. stellte persönlich bei der Verlobung am 8. November 1902 in Laxenburg klar, dass seine Nichte Elisabeth Amalie keinen seiner Untertanen und folglich keinen österreichischen Staatsbürger heiraten könne. Er machte daher die Aufgabe der österreichischen Staatsbürgerschaft durch den Prinzen zur Bedingung für die Heirat.

Durch eine Bodenreform wurde der Familienbesitz in Böhmen und Mähren stark reduziert. Die hohen Erbschaftssteuern in der Tschechoslowakei waren das Motiv, in der Nachfolge eine ganze Generation zu überspringen. Nach dem kinderlosen Brüderpaar Johann II. und Franz, der 1929 bis 1938 als Fürst Franz I. regierte, waren die Söhne des Prinzen Alfred (1842–1907) erbberechtigt. Am 26. Februar 1923 verzichteten sowohl der nächste erbberechtigte, aber unverheiratete und kinderlose Prinz Franz (1868–1929) als auch sein jüngerer Bruder Prinz Alois auf die fürstliche Majoratsanwartschaft und auf die Thronfolge im Fürstentum Liechtenstein. Die Sukzession ging damit auf Alois ältesten Sohn Franz Josef (1906–1989), das Patenkind des Kaisers, über. Der Verzicht wurde mittels Handschreiben des Fürsten Johann II. am 15. März 1923 kundgemacht. Franz Josef II. holte in den Kriegsjahren 1944 seine Eltern von ihrem Wohnsitz auf dem mährischen Schloss Gross Ullersdorf auf das Schloss Vaduz.

Alois von und zu Liechtenstein galt als Förderer der Wissenschaft und Künste. Er war Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften und Künste. Alois war Ordensritter vom Goldenen Vlies; seine Frau Elisabeth Amalie war Sternkreuzordensdame. Alois war Mitglied der K.Ö.St.V. Austria Wien im ÖCV.

Nachkommen 
Nachkommen von Alois von und zu Liechtenstein sind:
 Franz Josef II. (* 16. August 1906; † 13. November 1989), Fürst von Liechtenstein, ⚭ 1943 Gräfin Georgina von Wilczek (1921–1989)
 Marie Therese (* 14. Januar 1908; † 30. September 1973), ⚭ 1944 Graf Arthur Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz (1905–1996)
 Karl Alfred (* 16. August 1910; † 17. November 1985), ⚭ 1949 Erzherzogin Agnes Christina von Österreich (1928–2007)
 Georg Hartmann (* 11. November 1911; † 20. Januar 1988), ⚭ 1948 Herzogin Maria Christina von Württemberg (* 1924)
 Ulrich (* 29. August 1913; † 13. Oktober 1978), unverheiratet
 Maria Henriette (* 6. November 1914; † 13. Oktober 2011), ⚭ 1943 Peter Graf und Edler Herr von und zu Eltz, genannt Faust von Stromberg (1909–1992)
 Aloys (* 20. Dezember 1917; † 14. Februar 1967), unverheiratet
 Heinrich (* 21. Oktober 1920; † 29. November 1993), ⚭ 1968 Gräfin Amalie von Podstatzki  (* 1935)

Weblinks

Einzelnachweise 

Prinz (Liechtenstein)
Familienmitglied des Hauses Liechtenstein
Korporierter im CV
Liechtenstein, Alois
Person (Cisleithanien)
Liechtensteiner
Geboren 1869
Gestorben 1955
Mann